Андреевка () — село в Оргеевском районе Молдавии. Наряду с сёлами Киперчены и Воротец входит в состав коммуны Киперчены.

География 
Село расположено на высоте 161 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Андреевка проживает 259 человек (136 мужчин, 123 женщины).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Оргеевского района